Пене́й (; ) — персонаж древнегреческой мифологии, бог реки Пиньос в Фессалии, один из трёх тысяч речных богов, детей титанов Океана и Тефиды, брат трёх тысяч океанид.

Муж нимфы Креусы. Их дети: Гипсей, Андрей, Стилба. По одной из версий, является отцом нимфы Дафны (в других источниках речь идёт о пелопоннесском Пиньосе). Его внучкой или дочерью была Кирена.

Хотел помочь Лето, но Арес пригрозил ему.

Примечания 

Древнегреческие боги
Морские и речные боги
Мифы Фессалии
Боги по алфавиту
Цари Орхомена